Mike Bullard peut désigner :
 Mike Bullard (1957-), un animateur de télévision ;
 Mike Bullard (1961-), un joueur de hockey sur glace canadien.